Новосілля — святкування з наго­ди переселення в нове помешкан­ня.

Топонім 

Села:
 Новосілля — Миколаївська область, Казанківський район
 Новосілля — Миколаївська область, Новобузький район
 Новосілля — Рівненська область, Вараський район

Див. також 
 Новосілля (фільм)